Willy Jäggi ist der Name folgender Personen:

* Willy Jäggi (Fussballspieler) (1906–1968), Schweizer Fußballspieler
 Willy Jäggi (Autor) (1925–2014), Schweizer Schriftsteller